Lerín är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Lerín ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Lerín är huvudsakligen platt. Lerín ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är Los Picos de Montejurra,  meter över havet,  km norr om Lerín. Runt Lerín är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Calahorra,  km söder om Lerín. Trakten runt Lerín består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra